Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1956 года проходил в Копенгагене, Дания.

Призёры 

1956
1956 год в велоспорте